Leimen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Leimen, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, 
 Leimen, Baden-Württemberg – kommun i Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,